Station Begijnendijk is een spoorwegstation langs spoorlijn 16 in de gemeente Begijnendijk. Het is nu een stopplaats.

Treindienst

Galerij

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Begijnendijk
Begijnendijk